Höferbach ist ein Gewässername:
 Höferbach (Cholersbach), Zufluss des Cholersbachs in der Teufelsschlucht, Gemeinde Hägendorf, Bezirk Olten, Kanton Solothurn 
 Höferbach (Klinkenbach), linker Zufluss des Klinkenbachs (zum Sinnerbach, zur Blies) in Heiligenwald, Gemeinde Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Höferbach (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbach vor Oberhohlenbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Höferbach (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hoferbach